Huai Mek (în ) este un district (Amphoe) din provincia Kalasin, Thailanda, cu o populație de 49.716 locuitori și o suprafață de 291,01 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în nine subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 81 de sate (muban).

Amphoe în provincia Kalasin